Babići je lahko:
 Babići, Kaštelir–Labinci (Hrvaška)
 Babići, Umag (Hrvaška)
 Babići, Gračanica (Bosna in Hercegovina)
 Babići, Šipovo (Bosna in Hercegovina)
 Babići, Črna gora

Glej tudi 
 Babiči (Slovenija)